Canet (Aude)
Canet (Hérault)
ook:
Canet-de-Salars, Aveyron
Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales

Spanje:
Canet d'En Berenguer, een gemeente in de provincie Valencia
Canet de Mar, een gemeente in de provincie Barcelona

Personen
Guillaume Canet, een Franse acteur
Juan Enrique Canet Todolí, een Spaanse componist, muziekpedagoog en dirigent